Ингер Хагеруп (; 14 апреля 1905, Берген — 6 февраля 1985, Фредрикстад) — норвежская поэтесса, писательница, драматург.

Биография 
Ингер Хагеруп родилась в Бергене, в Норвегии. Её отец умер, когда ей было пять лет. Некоторое время спустя семья переселилась в Нордфьорд, а позже — в Волду.

В 1931 году будущая поэтесса вышла замуж за учителя, переводчика и детского писателя Андерса Аскеволда Хагерупа (1904—1979). Они поселились в Хаугеруде близ Осло. Их дети (Клаус и Хельге) стали впоследствии выдающимися норвежскими писателями. Первый сборник стихов поэтессы «Я заблудилась в лесу» вышел в 1939 году. В годы немецко-фашистской оккупации Норвегии Хагеруп, как и её муж, принимала участие в движении сопротивления. В это время её патриотические стихи распространялись нелегально. В 1943 году она эмигрировала в Швецию, в Стокгольм. Многие годы она вместе с мужем прожила во Фредрикстаде . В 1949 году поэтесса посетила СССР.

Наряду с поэзией, Хагеруп писала рассказы, статьи, очерки. Много переводила, в том числе перевела на норвежский язык роман
У. Голдинга «Повелитель мух». Несколько сборников стихов были посвящены детям. В 1961 году за сборник стихов «Маленькая Персиль» получила Премию Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу».

На русский язык поэзию Ингер Хагеруп переводили А. Ахматова, Н. Грибачев, Е. Долматовский, М. Петровых, А. Ойслендер, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, М. Шехтер, Ю. Вронский и др.

Сочинения

Поэтические сборники 
 Седьмая ночь 1947
 Ты хотел, чтобы я была такой 1950
 Как странно 1950
 Мой корабль плывет дальше 1951
 Так славно 1959
 Маленькая Персиль 1961
 Из кратера сердца.1964

В русском переводе 
 Хагеруп Ингер. Стихотворения. М., 1956. - 71 с.
 Встреча с прошлым. В кн.: Рассказы скандинавских писателей. М., 1957.
 Стихи. В сб.: Из норвежской поэзии. М., 1967.
 Пушкинский юбилей В сб.: Положа руку на сердце. М., 1967.

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М.,1975. - С.181
 Hagerup, Klaus (1988) Alt er sa nær meg: Om Inger Hagerup (Oslo: Aschehoug) ISBN 978-82-03-15466-9

Ссылки 

Норвежские писатели
Норвежские поэты
Лауреаты премии Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»